Foi a primeira edição do então novo torneio africano de clubes continental Copa das Confederações da CAF. O Hearts of Oak de Gana, foi o primeiro campeão do torneio. A primeira final envolvendo clubes do mesmo país

Equipes classificadas

Rodadas de qualificação

Fase pré-eliminatória
um total de 28 equipas. A primeira partida foi disputada 06 de março e a segunda 20 de março de 2004.

Primeira pré-eliminatória
Um total de 32 equipes disputaram a fase. 18 equipes que participaram nesta rodada e os 14 vencedores da fase anterior. A primeira partida foi disputada 11 de abril e a segunda 24 de abril de 2004.

|}

Segunda pré-eliminatória

um total de 16 equipes jogaram na segunda pré-eliminatória. A primeira partida foi disputada 16 de maio e a segunda 30 de maio de 2004.

|}

Play-Off
Nesta rodadas o 8 ganhadores das oitavas, jogavam contra os perdedores da segunda rodada da Liga dos Campeões da CAF de 2004, para avançar a fase de grupos.

A primeira partida foi disputada 11 de julho e a segunda 25 de julho de 2004.

|}

Fase de grupos (semifinal) 
Um total de 08 equipes jogam na fase de grupos. Em cada grupo, as equipes jogam entre si, em casa ou fora. Com os Campeões de cada grupo jogando a final. 

Group A
Os jogos foram dias 08 de agosto, 11 de setembro, 25 de setembro, 16 - 17 de outubro, 30 de outubro e 13 de novembro de 2004.

|

|}

Group B
Os jogos foram dias 07 - 29 de agosto, 12 de setembro, 25 - 26 de setembro, 16 - 17 de outubro, 31 de outubro e 14 de novembro de 2004.

|

|}

Finais

Agregado

|}

Campeão

Ligações externas 
 
 

 2004
2004 no futebol